Osoby o nazwisku Bocheński
 Adolf Maria Bocheński – pisarz i publicysta, oficer
 Aleksander Bocheński – eseista, publicysta, tłumacz i polityk
 Andrzej Bocheński – polityk
 Franciszek Izydor Bocheński – ziemianin, przemysłowiec
 Jacek Bocheński – pisarz i publicysta
 Jan Ignacy Bocheński – ksiądz, działacz społeczny
 Jan Bocheński – malarz, pedagog
 Józef Bocheński – funkcjonariusz Straży Granicznej II RP
 Józef Maria Bocheński – logik, historyk logiki i filozof, sowietolog
 Roman Bocheński – pływak
 Roman Bocheński – podporucznik wojsk rosyjskich, spiskowiec, major wojsk powstańczych z 1863.
 Tadeusz Bocheński (strona ujednoznaczniająca)
 Tobiasz Adam Bocheński - prawnik, naukowiec, polityk
 Tomasz Bocheński – krytyk literacki, literaturoznawca
 Wiesław Bocheński – zapaśnik
 Zygmunt Bocheński – ornitolog, paleontolog
 Zbigniew Bocheński – muzealnik, historyk
 Zbigniew Bocheński – biolog, ornitolog, paleontolog

 Inne
 powiat bocheński w województwie małopolskim
 Zabierzów Bocheński (gmina)
 Zabierzów Bocheński – wieś w powiecie wielickim
 Bocheński I − polski herb szlachecki
 Bocheński II − polski herb szlachecki